Sunda désigne :

Géographie
Sunda, une commune des Îles Féroé
La région constituée par la partie occidentale de l'île de Java : le pays Sunda
Une extension du continent asiatique : Sunda (géologie)

Mythologie
Sunda est un personnage (démon) de la mythologie hindou, frère jumeau d'Upasunda, les deux démons se détruisant finalement mutuellement grâce à Tilottama.